Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Franciscains (ou un autre type de voirie). L'odonyme fait référence à la présence - actuelle ou ancienne - d'un couvent de pères Franciscains (Ordre des Frères mineurs), ordre religieux fondé par saint François d’Assise au début du . Les 'Frères mineurs' sont populairement appelés Franciscains'.

 en  
Rue des Franciscains (Minderbroederstraat), à Anvers
Rue des Franciscains, à Bruxelles
Rue des Franciscains (Minderbroederstraat), à Hasselt
Rue des Franciscains (Minderbroederstraat), à Louvain

 au Canada (Québec) 
Rue des Franciscains, à Québec

 aux  
Square franciscain (Franciscan square), à Steubenville, OH
Voie franciscaine (Francican lane), à Smithtown, NY

 en  
Parc des Franciscains, à Fontenay-sous-Bois
Rue des Franciscains, à Haguenau
Rue des Franciscains, à Mulhouse
Rue des Franciscains, à Nantes
Rue des Franciscains, à Sélestat

 au  
Rue des Franciscains, à Esch-sur-Alzette

 aux  
Rue des Franciscains (Minderbroederstraat), à Alkmaar
Rue des Franciscains (Franciscanenstraat), à Assendelft
Rue des Franciscains (Minderbroederstraat), à Venlo

 en  
Rue franciscaine (Ulica Franciszkańska), à Katowice
Rue franciscaine (Ulica Franciszkańska), à Koszalin
Rue franciscaine (Ulica Franciszkańska), à Lodz
Rue franciscaine (Ulica Franciszkańska), à Varsovie

 en  
Place des Franciscains (Františkánske námestie''), à Bratislava

Franciscains
Ordre des Frères mineurs